Графиня Екатерина Фёдоровна Толстая, в замужестве Юнге (1843—1913) — русская художница-акварелистка, которая писала в основном пейзажи Крыма, а также портреты.

Автор мемуарных текстов «Детство и юность Ф. П. Толстого» («Русский художественный архив» за 1892 год), «Из моих воспоминаний» («Вестник Европы», 1905 год).

Биография 
Родилась 24 ноября 1843 года в Санкт-Петербурге в семье живописца и скульптора, вице-президента Академии художеств графа Фёдора Петровича Толстого. Старшая сестра — писательница Мария Фёдоровна Каменская.

В царствование Александра II Екатерина Фёдоровна держала либеральный салон. Поддерживала дружеские связи со многими видными художниками и литераторами своего времени. В частности, оставила воспоминания о своём знакомстве с Тарасом Шевченко.

Творчество 
Искусствам училась у знаменитого отца.

Основная область творчества — пейзажи и портреты. Пейзажи Екатерины Толстой (Юнге) регулярно появлялись на выставках «Общества русских акварелистов». В 1878 году была награждена малой серебряной медалью «за хорошие […] в живописи познания». В 1885 году стала почетным вольным общником Академии художеств.

Работы художницы находятся в Государственной Третьяковской галерее, в Государственном Литературном музее в Москве, в музее-усадьбе В.Поленова, в других картинных галереях, а также во многих частных коллекциях.

Семья 
С 15 сентября 1863 г. Е. Ф. Юнге была женой известного врача Эдуарда Андреевича Юнге.

Сыновья: Владимир (1864—1902), Фёдор (1866—1927), Александр (1872—1921), Сергей (1879—1902).

С 1890 г. супруги жили раздельно. Двое из их сыновей, Владимир и Сергей, умершие в 1902 г. похоронены рядом с отцом, в семейном склепе Юнге, который был спроектирован на прибрежном холме близ их имения в Коктебеле.

Умерла 20 января 1913 года в Москве, похоронена на кладбище при Донском монастыре.

Отношения с Волошиным 
Семья Юнге стояла у истоков крымского курорта Коктебель, где супруги в 1883 г. приобрели обширные земельный участки, впоследствии распроданные ими под дачи. В Коктебеле, художественной части фондовой коллекции Дома-музея Максимилиана Александровича Волошина, с которым Е. Ф. Юнге сохраняла хорошие отношения на протяжении многих лет, хранится несколько этюдов Екатерины Юнге.

Создала портрет Волошина.

Отношения с Львом Толстым 
На протяжении своей долгой жизни, начиная с детских лет, знала многих замечательных людей. В доме ее отца бывали лучшие представителя литературы и искусства, в том числе и близкий друг ее родителей, Т. Г. Шевченко. Благодаря этому, написанные Е. Ф. Юнге живые и содержательные «Воспоминания», охватывающие середину прошлого века (1843—1863), представляют очень большой интерес. Л. Н. Толстой, по его выражению, «зачитывался ее воспоминаниями не в положенное время».
 В тех же своих «Воспоминаниях» Е. Ф. Юнге упоминает о начале своего знакомства с Л. Н. Толстым, когда он после Крымской кампании приехал в Петербург и бывал в доме ее отца. Она пишет: «После войны приезжал в Петербург и явился к нам Л. Н. Толстой; он тогда был еще очень молод, но его произведения читались нарасхват; он уже стоял наряду с лучшими писателями, а наш кружок ставил его выше многих; в его „Детстве“ и „Севастопольских рассказах“ веяло чем-то совсем новым, но таким, что находило отголосок во многих сердцах»
Впоследствии, почти через тридцать лет, Екатерина Федоровна возобновила знакомство с Толстым, вследствие впечатления, произведенного на нее в 1884 г. «Евангелием» Толстого. Лев Николаевич с большой теплотой стал относиться к ней, она многократно бывала у него и иногда переписывалась с ним.
По свидетельству писателя С. Я. Елпатьевского, Е. Ф. Юнге «удивительно походила лицом на Льва Николаевича», «и не одним только лицом, — в ней много было толстовского».

Вероятно, в приезд Е. Ф. Юнге в Ясную Поляну в начале февраля 1903 г. Толстой рассказал ей о собирании им материалов для работы над повестью «Хаджи Мурат», и в частности для главы о Николае I. Можно думать, что Толстой просил Юнге прислать ему такие материалы. В мае того же года она вновь приехала в Ясную Поляну и прогостила у Толстых неделю, и привезла Толстому какие-то материалы для повести «Хаджи Мурат».
Cреди этих материалов были и написанные Юнге заметки о Николае I, написанные специально для Толстого и по его просьбе. Только два из семи записанных ею эпизодов (IV и VI) отмечены ею в обширных ее «Воспоминаниях» (стр. 119), при чем один в несколько другой редакции, а другой лишь в виде краткого упоминания.

Заметки Е. Ф. Юнге касаются личности Николая I, которой Толстой в то время очень интересовался.
В письме к А. А. Толстой (от 26 января 1903 г.) он писал: «Я пишу не биографию Николая, но несколько сцен из его жизни мне нужны в моей повести „Хаджи Мурат“. А так как я люблю писать только то, что я хорошо понимаю, ayant, так сказать, les coudées franches, то мне надо совершенно, насколько могу, овладеть ключом к его характеру. Вот для этого-то я собираю, читаю все, что относится до его жизни и характера». Заметки Е. Ф. Юнге содержат в себе отдельные эпизоды и детали, относящиеся к различным моментам жизни Николая I и характеризующие его, как деспота и самодура. Внимание писателя привлекли два эпизода, рассказанные Е. Ф. Юнге, — первый и последний, седьмой. Первый использован им частично, последний — почти полностью: «Мне нужно, — писал он в цитированном выше письме А. А. Толстой, — именно подробности обыденной жизни, то, что называется la petite histoire: история его интриг, завязывавшихся на маскараде, его отношение к Нелидовой и отношение к нему его жены». В заметках Е. Ф. Юнге писатель нашел именно то, что ему было так необходимо для характеристики Николая I. Оба отмеченных эпизода касаются именно маскарадных встреч царя.

Примечания

Литература 
 Юнге Е. Ф. Воспоминания: 1843—1860. М.: Сфинкс, 1914. Все иллюстрации и фотографии из издания 1914 года доступны на сайте Викисклада.
 Юнге Е. Ф. Воспоминания о Н. И. Костомарове // Киевская старина, 1890. — Т. 28. — № 1. — С. 22-34.
 Юнге Е. Ф. Воспоминания. Переписка. Сочинения. 1843—1911. — М.: Кучково поле, 2017. — 544 с.

Ссылки 
 Картины Екатерины Федоровны Юнге на сайте «Воскресный день».

Художницы России XIX века
Художники России XX века
Передвижники
Екатерина
Хозяйки литературных и великосветских салонов России
Мемуаристы Российской империи
Персоналии:Коктебель
Похороненные в некрополе Донского монастыря